Da Storm дебютний альбом хіп-хоп групи Originoo Gunn Clappaz, вийшовши 29 Жовтня 1996 року на Duck Down Records. O.G.C. учасники Starang Wondah, Louieville Sluggah і Top Dog, входять також в супергрупу Boot Camp Clik. Цей альбом продався в США трохи більше 200,000 примірників.

Трек лист 

Альбоми Duck Down Records